Buj (Kostromska oblast, Rusija), Kostromska oblast, Rusija
 Buj (rijeka)
 Buj (Szabolcs-Szatmár-Bereg, Mađarska), županija Szabolcs-Szatmár-Bereg, Mađarska